Восточный дивизион НХЛ существовал с 1967 года, когда лига была представлена одним дивизионом с шестью командами, по 1974, когда произошло очередное изменение формата турнира.

В 1967 году количество команд НХЛ было увеличено в два раза (с шести до двенадцати). Команды были разделены на два дивизиона.
Предыдущие участники турнира, известные как «Большая шестерка», были сведены в один дивизион — Восточный. Все новые участники, таким образом, попали в Западный дивизион. Этот принцип деления был применен с целью сохранения одинакового уровня команд внутри дивизионов, не обращая внимания на географическое расположение участников.
Такой дисбаланс сил (клубы Восточного дивизиона были гораздо сильнее) привел к тому, что за время проведения турнира в таком формате «восточные» команды выиграли Кубок Стэнли шесть раз в семи сезонах.
Другим последствием такого деления стало то, что в сезоне 1969-70 «Монреаль Канадиенс», набрав 92 очка (больше, чем любой клуб с «Запада»), заняли 5 место в своем дивизионе и не попали в плей-офф.

В ходе следующего расширения в 1970 году новые клубы, «Ванкувер Кэнакс» и «Баффало Сэйбрз», были определены в более сильный Восточный дивизион.
Для количественного выравнивания дивизионов клуб «Чикаго Блэкхокс» был переведен из Восточного дивизиона в Западный.

В результате следующего расширения в 1972 году каждый дивизион получил еще по одному новому клубу: «Нью-Йорк Айлендерс» попали в Восточный дивизион, «Атланта Флэймз» — в Западный.

В 1974 году в лигу были приняты еще два клуба: «Вашингтон Кэпиталз» и «Канзас-Сити Скаутс».
В результате в формате турнира были произведены серьёзные изменения. Восточный и Западный дивизионы были переименованы в конференции («Конференция Принца Уэльского» и «Конференция Кларенса Кэмпбелла» соответственно). Каждая конференция (состоявшая из 9 клубов) была, в свою очередь, разделена на два дивизиона:

 Конференция Принца Уэльского
 Дивизион Адамса
 Дивизион Норриса
 Конференция Кларенса Кэмпбелла
 Дивизион Патрика
 Дивизион Смайта

Поскольку разделение команд не отражало их географическое расположение, конференции и дивизионы были названы именами известных исторических личностей.

Перед сезоном 2020/21 из-за пандемии коронавируса НХЛ временно изменила структуру лиги и вновь сформировала Восточный дивизион в который вошли: «Баффало Сейбрз», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Джерси Девилз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Филадельфия Флайерз».

Участники Восточного дивизиона 
 «Монреаль Канадиенс» (1967-74)
 «Нью-Йорк Рейнджерс» (1967-74, 2020-21)
 «Бостон Брюинз» (1967-74, 2020-21)
 «Чикаго Блэкхокс» (1967-70)
 «Торонто Мейпл Лифс» (1967-74)
 «Детройт Ред Уингз» (1967-74)
 «Баффало Сейбрз» (1970-74, 2020-21)
 «Ванкувер Кэнакс» (1970-74)
 «Нью-Йорк Айлендерс» (1972—1974, 2020-21)
 «Вашингтон Кэпиталз» (2020—21)
 «Филадельфия Флайерз» (2020—21)
 «Питтсбург Пингвинз» (2020—21)
 «Нью-Джерси Девилз» (2020—21)

Итоговые таблицы сезонов 1968—1974, 2020—2021 
Обозначения: GP = Игры, W = Победы, L = Поражения, T = Ничьи, Pts = Очки, GF = Заброшенные шайбы, GA = Пропущенные шайбы, PIM = Штраф в минутах

Примечание: Команды, попавшие в плей-офф, выделены жирным шрифтом

1967-68

1968-69

1969-70

1970-71

1971-72

1972-73

1973-74

2020-21

Чемпионы дивизиона

Обладатели Кубка Стэнли 
 1967-68 — Монреаль Канадиенс
 1968-69 — Монреаль Канадиенс
 1969-70 — Бостон Брюинз
 1970-71 — Монреаль Канадиенс
 1971-72 — Бостон Брюинз
 1972-73 — Монреаль Канадиенс

Структура НХЛ